Rezultati Prvenstva Anglije 1951 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Doris Hart je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Louise Brough (Polfinale)
  Margaret Du Pont (Četrtfinale)
  Doris Hart (Prvakinja)
  Shirley Fry (Finale)
  Beverley Baker (Polfinale)
 - 
  Nancy Chaffee (Četrtfinale)
  Jean Walker-Smith (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1951